Bach-Werke-Verzeichnis – catalogo delle composizioni di Johann Sebastian Bach
 Bodensee-Wasserversorgung – consorzio intercomunale tedesco per la gestione delle risorse idriche